Мацеёвский ():
 Мацеёвский, Вацлав-Александр (1793—1883) — польский историк.
 Мацеёвский, Самуил (1499—1550) — польский церковный и государственный деятель.

См. также 
 Мацеевский
 Мациевский